Ingenmandsland er betegnelsen på et område, der ligger mellem to staters grænselinjer eller langs fronten mellem to krigførende magter, se Ingenmandsland.

Herudover har Ingenmandsland følgende betydninger:
 Ingenmandsland (roman), en roman fra 2003 af Kirsten Thorup.
 Ingenmandsland (film fra 1970), en italiensk-jugoslavisk anti-krigsfilm
 Ingenmandsland (film fra 2001), en Oscar-vindende film instrueret af Danis Tanović fra Bosnien-Hercegovina